Константинополски договор може да се отнася за:

 Константинополски договор (1479) между Османската империя и Венецианската република, слагащ край на 16-годишната Венецианско-османска война (1463 – 1479)
 Константинополски договор (1533) между Османската империя и Свещената римска империя за границите, статута и обхвата на Ерцхерцогство Австрия в Централна Европа
 Константинополски мирен договор (1700), сепаративен между Руското царство и Османската империя след Карловецкия мирен договор
 Константинополски договор (1832) за създаването на васално на османската държава кралство Гърция и установяването след шест лондонски протокола на сухопътната му граница на линията Арта-Волос
 Константинополски договор (1879), възстановяващ мирните отношения между Руската империя и Османската империя след войната за България
 Константинополски договор (1881) по силата на който кралство Гърция заради неутралитета си в руско-турската освободителна война получава почти цяла Тесалия и околностите на Арта
 Константинополски договор (1897), слагащ край на избухналата гръцко-турска война
 Константинополски договор (1913), по силата на който Царство България връща на Османската империя Одринско

Международни договори